Henry Drayton est un nom pouvant désigner:

 (15 siècle), chanoine anglais de Windsor
 (1840-1923), médecin et phrénologue américain
Henry Lumley Drayton (1869-1950), homme politique canadien de l'Ontario

Voir aussi

Drayton, Henry